Rīzāb kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūh-e Rīzow (berg, lat 33,18, long 55,98), Khorasan, 
 Rīg-e Rīzow (sanddyn), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar